

Prénom 
Aloïse est un prénom mixte.

Pseudonyme 

 Aloïse Corbaz (1886-1964), artiste suisse, figure emblématique de l'Art brut.

Patronyme 

 Umberto D'Aloise (1957-), écrivain français.

Œuvres 

 Aloïse, film français réalisé par Liliane de Kermadec